UBP steht für:
 Ulusal Birlik Partisi, eine nationalkonservative politische Partei in der Türkischen Republik Nordzypern
 Umweltbelastungspunkt, siehe Methode der ökologischen Knappheit, ein stoffflussorientiertes, eindimensionales, nicht-monetäres Bewertungsinstrument zur Wirkungsabschätzung in Ökobilanz-Studien
 Union Bancaire Privée, eine auf die Vermögensverwaltung spezialisierte Schweizer Privatbank, Sitz in Genf
 Universum Box-Promotion, ein Hamburger Boxstall
 Flughafen Ubon Ratchathani (IATA-Code), Flughafen in Thailand

Ubp steht für:
 Unbipentium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 125

UBP